Александр Иванович Рубец:
 Рубец, Александр Иванович (1837—1913) — русский музыковед, фольклорист (собиратель народных песен) и музыкальный педагог.
 Рубец, Александр Иванович  (1872—1914) — русский офицер, герой Первой мировой войны.